Once a Sinner – film del 1931 diretto da Guthrie McClintic
 Once a Sinner – film del 1950 diretto da Lewis Gilbert